Информационное фуражирование (англ. Information foraging) — это теория, которая описывает процесс поиска человеком информации. В ее основе лежит тезис о том, что человек во время поиска информации использует те же поведенческие стратегии, что и животные во время поиска пищи. Эта теория заимствует идеи у теории оптимального фуражирования и сейчас применяется для изучения поведения человека в интернете.

Понимание того, как человек потребляет информацию, позволит улучшить удобство использования веб-сайтов и любых других пользовательских интерфейсов.

История 
В 1960-х Роберт Макартур и Эрик Пианка разработали теорию оптимального фуражирования, чтобы объяснить, как животные (в первую очередь хищники) добывают пищу. Животное стремится получить максимальное количество энергии от добычи, затратив при этом оптимальное количество времени и энергии на ее поимку.

В начале 1990-х  и  из научно-исследовательского центра Xerox PARC заметили сходства между поведением животных во время поиска пищи и человеком во время поиска информации. Вместе с психологами они начали анализировать действия людей при поиске информации и пришли к выводу, что люди используют те же поведенческие стратегии, что и животные во время охоты.

В конце 1990-х к исследователям присоединился , и группа начала разрабатывать способы практического применения идей информационного фуражирования.

Основные понятия 
Человек во время поиска информации постоянно принимает решения о том, какую информацию искать, нужно ли оставаться на текущей странице, нужно ли искать дополнительную информацию и когда нужно прекратить поиск. Поведенческие стратегии человека позволяют снизить энергию, затраченную на поиск информации, и оптимизировать этот процесс.

Информационный запах 
Во время охоты животные полагаются на различные запахи. Запахи выступают в роли индикаторов, которые указывают на близость к добыче и которые отражают шансы поймать что-либо в данном районе.

Схожим образом ведут себя люди, когда ищут информацию. Они ищут индикаторы, которые сигнализируют о близости к желаемой цели. Другими словами, они оценивают, возможно ли получить нужную информацию, продолжая искать ее в данном источнике.

Индикаторами могут выступать, например, описания страниц, параметры навигации или ссылки. В зависимости от наличия или отсутствия этих индикаторов, их полноты и доступности информационный запах может усиливаться при приближении к искомой информации или же слабнуть при отдалении от нее.

Информационная диета 
Если у животного есть выбор, на какую добычу охотиться, оно выберет то, что поймать легче. Так животное сможет затратить меньше энергии на поиск пищи.

Похожим образом ведет себя человек в условиях переизбытка информации. Он выберет такой источник, где информация будет наиболее точно отвечать конкретному запросу и где ее будет легко найти. Поэтому информация должна, с одной стороны, соответствовать ожиданиям пользователя (контент должен отвечать запросу), а с другой стороны, доступ к ней должен быть простым.

Информационное поведение 
Информационное фуражирование представляет разные модели для анализа поведения человека во время поиска информации. Одна из наиболее важных моделей — это анализ затрат и выгод, который упрощенно можно сформулировать в двух вопросах:

 Что можно получить из конкретного информационного источника, например из веб-страницы?
 Какова цена этой информации? Цена в данном случае измеряется во времени и в усилиях, затраченных на поиск и потребление информации. Порой речь может идти и о финансовой составляющей, если человек вынужден платить за доступ к источнику.

Человек стремится сократить время и уменьшить усилия, затраченные на поиск информации, получив при этом наиболее полный ответ на свой запрос. Другими словами, человек стремится получить наибольшую выгоду при наименьших усилиях, затраченных на ее достижение.

Применение 
Теория информационного фуражирования может применяться в разработке пользовательского интерфейса для веб-сайтов или приложений, моделирования поведения веб-пользоветелей, анализа медиа, в особенности онлайн-медиа.

Дискуссия 
Исследователи Дэвид Стивенс и  считают, что биологическая теория фуражирования описывает статичную ситуацию и не учитывает внешние факторы, которые могут повлиять на поиск добычи. Также теория не принимает во внимание состояние животного во время охоты — изголодавшиеся и пресыщенные животные ведут себя по-разному.

Эти же тезисы применительно к информационному фуражированию подтвердили исследователи Маркел Вино и Саймон Харпер из Web Ergonomics Lab (WEL). Они утверждают, что концепция информационного запаха описывает поведение человека в идеальных условиях. На практике же поведение может меняться от ряда факторов: где человек потребляет информацию (в машине, на прогулке, за стационарным компьютером), хорошо ли работает связь, какая у человека острота зрения и слух.

Исследователи считают, что пользователи веба могут механически пролистывать страницу и не вникать в ее содержание и при этом без определенной цели нажимать на любые из предложенных ссылок.

Примечания

Источники 
 Stephens, D. W. & Krebs, J. R. (1986) Foraging Theory. Princeton: Princeton University Press. — с. 34
 Peter Pirolli & Stuart Card (1999) Information Foraging Xerox Palo Alto Research Center
 Jacob Nielsen (2003) Information Foraging: Why Google Makes People Leave Your Site Faster
 
 Website Optimization (WSO) Interview with Peter Pirolli

Человеко-компьютерное взаимодействие